TEM steht für:
 Tangenziale Est Esterna di Milano, eine im Bau befindliche Autobahn im Norden Italiens
 Thermische Entgrat-Methode (englisch Thermal Energy Machining), Verfahren zur Entgratung metallischer Werkstücke
 Thrombelastometrie, ein diagnostisches (viskoelastisches) Verfahren, mit dem Gerinnungseigenschaften (Hämostase) von Vollblut untersucht werden können
 Traditionelle europäische Medizin, ein nicht scharf definierter Begriff, unter dem eine Reihe von Behandlungsmethoden zusammengefasst werden, die im europäischen Kulturraum entstanden sind
 Trans-European Motorway, UNECE-Programm eines abgestimmten hochrangigen Straßennetzes in Mitteleuropa, vgl. TER
 Transanale endoskopische Mikrochirurgie, ein Operationsverfahren zur minimal-invasiven Behandlung von Tumoren im Mastdarm (Rektum)
 Transmissionselektronenmikroskop, Elektronenmikroskop, bei dem die Proben mit Elektronen durchleuchtet werden
Transport- und Energiemodul, ein russisches, nukleares Antriebssystem für Raumfahrzeuge
 Transversale elektromagnetische Mode (TEMxy Mode), transversale Struktur des elektrischen Feldes der Schwingungsmodi in Laserresonatoren, Laserstrahlen und Lichtwellenleitern, siehe Laser#Transversale_Moden
 Transversalelektromagnetische Welle, Ausbreitungsmodus elektromagnetischer Wellen in dielektrischen Hohlleitern und Lichtwellenleitern

Tem steht für:
 Atum (auch Tem), war die altägyptische große Urgottheit aus Iunu (Heliopolis)
 Tem, eine Gur-Sprache, die in Togo hauptsächlich in den Gebieten um Bafilo und Sokodé gesprochen wird
 Tem (Königin), war Gemahlin des altägyptischen Königs der 11. Dynastie Mentuhotep II. und Mutter seines Nachfolgers Mentuhotep III

tem steht für:
 Temne (Sprache) (ISO-639-3-Code), Atlantik-Kongo-Sprache der Temne in Sierra Leone

TEM